Республика Корея впервые участвовала в Олимпийских играх в 1948 году и с тех пор посылала своих спортсменов участвовать практически во всех летних Олимпиадах, за исключением Олимпиады 1980 года, на которую спортивная делегация Республики Корея не приехала по политическим причинам. Республика Корея также участвовала во всех зимних Олимпийских играх начиная с 1948 года, за исключением зимней Олимпиады 1952 года.

Первую золотую медаль представители Республики Корея выиграли только на летней Олимпиаде 1976 года (победу одержал борец вольного стиля Ян Джон Мо), но с середины 1980-х корейские спортсмены вышли на новый уровень. Начиная с домашних Игр 1988 года в Сеуле на летних Олимпиадах южнокорейцы выигрывают не менее 20 медалей в сумме и не менее 6 золотых наград. На зимних Играх представители Республики Корея впервые выиграли медали в 1992 году, и с тех пор на каждых зимних Играх завоёвывают не менее двух золотых наград.

Южнокорейские атлеты выиграли 287 медалей (96 золотых) на летних Олимпийских играх и 70 медалей (31 золотую) на зимних Олимпийских играх. Виды спорта, в которых корейские спортсмены традиционно сильны, — стрельба из лука и шорт-трек. В этих видах спорта спортсмены Республики Корея являются самыми успешными среди всех стран на Олимпийских играх. 

Также корейцы добились значительных успехов в единоборствах — тхэквондо, дзюдо, спортивной борьбе. В бадминтоне и настольном теннисе спортсмены Республики Корея входят в тройку самых успешных на Олимпиадах, значительно уступая только китайцам. Из командных игровых видов спорта наибольших достижений корейцы добились в гандболе: в 1988 и 1992 годах женская сборная выигрывала золото.

Олимпийский комитет Республики Корея был основан в 1946 году и признан МОК в 1947 году.

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали в летних видах спорта

Медали в зимних видах спорта

Спортсмены Республики Корея, выигравшие не менее 3 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Южной Кореи на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Республика Корея на официальном сайте Олимпийского движения